Серге́й Ку́стов:
 Кустов, Сергей Викторович (1971—2001) — Герой Российской Федерации.
 Кустов, Сергей Павлович (род. 1946) — советский и украинский актёр.